Сибоней, Ciboney:
 Сибонеи или сибоней — один из доколумбовых народов Вест-Индии
 Сибоней (усадьба) — историческая усадьба (в настоящее время — дом-музей) близ Гаваны, где в 1953 г. собирались для подготовки восстания кубинские революционеры